Нурумбал — название населённых пунктов в России:

 Нурумбал — деревня в Звениговском районе Марий Эл.
 Нурумбал — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Нурумбал — деревня в Моркинском районе Марий Эл.
 Нурумбал — деревня в Моркинском районе Марий Эл.